Уоррен Вашингтон (Warren M. Washington; род. 28 августа 1936, Портленд, штат Орегон) — американский метеоролог, специализируется на компьютерном моделировании климата Земли. Сотрудник Национального центра исследований атмосферы (NCAR), член Национальной инженерной академии США (2002) и Американского философского общества (2003). Удостоен Национальной научной медали США (2010), премии Тайлера (2019) и др. отличий.

Биография 
Окончил Университет штата Орегон (бакалавр физики, 1958) и в 1960 году там же получил степень магистра метеорологии. В 1964 году в Университете штата Пенсильвания получил степень доктора философии по метеорологии. С 1963 года научный сотрудник в Национальном центре исследований атмосферы (NCAR) в Боулдере (штат Колорадо), где с 1987 года стал директором отдела. С 1968 по 1971 год адъюнкт-профессор в Мичиганском университете.

С 1994 по 2006 год член Национального научного совета, его председатель с 2002 года.
Являлся председателем Национального научного фонда.
В 1994 году президент Американского метеорологического общества, его почётный член (2006).
Член Американской академии искусств и наук (2009).
Фелло Американского геофизического союза (2013) и Американской ассоциации содействия развитию науки, являлся членом совета директоров последней (1991—1995).

Автор более 150 публикаций, автобиографии «Odyssey in Climate Modeling, Global Warming, and Advising Five Presidents».

Женат, трое детей.

Награды и отличия 

 Le Verrier Medal, Societe Meteorologique de France (1995)
 Biological and Environmental Research Program Exceptional Service Award for Atmospheric Science, министерство энергетики США (1997)
 National Weather Service Modernization Award (1999)
 Dr. Charles Anderson Award Американского метеорологического общества (1999)
 Bonfils-Stanton Foundation Award (2000)
 Vollum Award for Distinguished Accomplishment in Science and Technology, Reed College in Portland, Oregon (2004)
 Charles Franklin Brooks Award Американского метеорологического общества (2007)
 Нобелевская премия мира 2007 года (в составе МГЭИК)
 Национальная научная медаль США (2010)
 Премия Тайлера (2019)
 Премия Ниренберга (2021)

Удостоен ряда почётных степеней, в частности почётный доктор Университета штата Орегон (2006).

Примечания

Ссылки 
 http://www.cgd.ucar.edu/staff/wmw/
 http://www.blackpast.org/aah/warren-m-washington-1936

Климатологи США
Члены Национальной инженерной академии США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
доктора философии по метеорологии
Члены Американского геофизического союза
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Лауреаты премии Тайлера
Президенты научных обществ
Американское метеорологическое общество
Лауреаты премии Ниренберга
почётные доктора